Наташа Павловић  може се односити на:
 Наташа Павловић (глумица)
 Наташа Павловић (водитељка)